Knute Johnsgaard (ur. 5 grudnia 1992 w Whitehorse w prowincji Jukon) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Whitehorse CC Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na renie międzynarodowej pojawił się 12 grudnia 2009 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Sovereign Lake. Zajął wtedy 66. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W 2012 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie był między innymi dziesiąty w sztafecie i 49. w biegu łączonym na 20 km. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme jego najlepszym wynikiem było 21. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Był też między innymi czternasty w sprincie klasykiem mistrzostw świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 16 grudnia 2012 roku w Canmore, zajmując 56. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 1 marca 2016 roku w Gatineau, kiedy zajął 30. miejsce w sprincie techniką dowolną. Na początku 2017 roku, 22 stycznia w zawodach Pucharu Świata w Ulricehamn wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął trzecie miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Johnsgaard nie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Whitehorse